M103 steht für:
 M103 (Kampfpanzer), Panzer der Streitkräfte der Vereinigten Staaten
 Messier 103, offener Sternhaufen im Sternbild Kassiopeia
 Mercedes-Benz M 103, ein Reihen-Sechszylinder-Ottomotor von Mercedes-Benz

M103